Buslijn 69 (Amsterdam) De buslijn Schiphol-Sloterdijk
 Voormalige naam van Buslijn 179 (Amsterdam-Hoofddorp)
 Latere naam van Buslijn 8 (Amsterdam)